Бруи — деревня в Усвятском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Усвятская волость».

География 
Находится на юге региона, в северо-западной части района, в лесной местности, в 19 км от райцентра и волостного центра — пгт Усвяты.

Уличная сеть не развита.

История 
В 1941—1944 гг. территория, где находилась деревня, находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

В соответствии с Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года № 420-ОЗ деревня Бруи вошла в состав образованного муниципального образования Усвятская волость.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочная дорога.

Ссылки 
Бруи на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты Усвятского района